Ел Питајито има више значења:

 Ел Питајито (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Питајито (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику